NFL sezona 2003. je 84. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 4. rujna 2003. pobjedom Washington Redskinsa nad New York Jetsima. Super Bowl XXXVIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 1. veljače 2004. u Houstonu u Texasu na Reliant Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Carolina Panthersi. Pobijedili su Patriotsi rezultatom 32:29 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2003.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Peyton Manning, Indianapolis Colts - 4267
Najviše jarda probijanja: Jamal Lewis, Baltimore Ravens - 2066
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Torry Holt, St. Louis Rams - 1696

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Jamie Sharper, Houston Texans - 164
Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Michael Strahan, New York Giants - 18,5
Najviše presječenih lopti: Tony Parrish, San Francisco 49ers i Brian Russell, Minnesota Vikings - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Kansas City Chiefs - 484 (30,3 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Minnesota Vikings - 393,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Baltimore Ravens - 167,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Indianapolis Colts - 261,2 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: New England Patriots - 238 (14,9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Dallas Cowboys - 253,5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Tennessee Titans - 80,9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Dallas Cowboys - 164,4 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2003. u NFL-u
NFL.com, sezona 2003.

Izvori 

2003